A Supercopa da Espanha de 2009 foi a decisão da Supercopa da Espanha do respectivo ano, disputada pelo Barcelona, vencedor da La Liga de 2008–09 e da Copa do Rei de 2008–09, e pelo Athletic Bilbao, vice-campeão da Copa do Rei.

O Barcelona venceu o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1 e o segundo em casa por 3 a 0, somando 5 a 1 no agregado e sagrando-se campeão.

Jogos

Primeiro jogo

Segundo jogo

Supercopa da Espanha
Partidas do Futbol Club Barcelona
Partidas do Athletic Club